Tapas kan avse:

 Tapas (maträtt) – ett samlingsnamn för smårätter som härrör från Spanien
 Tapas (sanskrit) – se Yoga